Любен може да се отнася за:

 Любен, българско мъжко име
 Любен, село в Област Пловдив, България
 Любен, село в Област Силистра, България
 Любен, малка планина в Западна Македония
 Любен, немско наименование на град Любин (Полша)